Калифорнийский институт интегральных исследований () — частное высшее учебное заведение, основанное в 1968 году, и находящееся в Сан-Франциско (Калифорния, США). Институт насчитывает 1400 студентов и 66 исследователей.

См. также 
 Интегральный подход

Примечания

Ссылки 
 ciis.edu — официальный сайт 

Интегральные исследования
Калифорнийский институт интегральных исследований
Университеты Сан-Франциско